Alabama Bayou ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alabama Bayou (Atchafalaya River), Fluss im Bundesstaat Louisiana (Pointe Coupee)
 Alabama Bayou (Jack Bayou), Fluss im Bundesstaat Louisiana (St. Landry)
 Little Alabama Bayou, Fluss im Bundesstaat Louisiana (Pointe Coupee)